Леселідзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Леселідзе Віктор Миколайович (1907–1944) — командир 619-го мінометного полку 7-ї армії Карельського фронту, підполковник, Герой Радянського Союзу.
 Леселідзе Костянтин Миколайович (1903–1944) — радянський військовий командир, генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.

Топоніми 
 Леселідзе (селище)
 Леселідзе (платформа)

Грузинські прізвища